Groupe de recherches islamo-chrétien, 
 Gric de Prat est un groupe de musique occitane.